

Geografia 
 Tournes – comune francese nella regione del Grand Est

Persone 
 Andrée Tournès – giornalista, storico e critico cinematografico francese
 Étienne Tournès – pittore francese 
 Jean de Tournes – tipografo, editore e libraio francese